Чамзинка — название населённых пунктов в России:

 Чамзинка — поселок городского типа в Чамзинском районе Мордовии.
 Чамзинка — деревня в Атяшевском районе Мордовии.
 Чамзинка — село в Инзенском районе Ульяновской области.